XIV чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 27 сентября по 1 октября 1989 года в Сараево (СФРЮ). Индивидуальные выступления проходили со скакалкой, обручем, мячом и лентой. Групповые соревнования проходили с шестью парами булав и тремя обручами/тремя лентами.

Финалы в индивидуальном первенстве

Командное многоборье

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Обруч

Мяч

Лента

Финалы в групповом первенстве

Многоборье

6 пар булав

3 обруча+3 ленты

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
1989 год в спорте